Victoria, genre de plantes de la famille des Nympheaceae, 
 Victoria, genre de papillons de la famille des Geometridae.